McKendrick ist der Familienname folgender Personen:

 Anderson Gray McKendrick (1876–1943), britischer Epidemiologe und Stochastiker
 John Gray McKendrick (1841–1926), schottischer Physiologe